Plaats in Indonesië
 Pacar Keling (Kejayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Pacar Keling (Tambaksari), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java